Dvärggaddsteklar (Bethylidae) är en familj av steklar. Enligt Catalogue of Life ingår dvärggaddsteklar i överfamiljen Chrysidoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bethylidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar